Cup steht für:

 Cup (Raummaß), angloamerikanisches Maß für Flüssigkeiten
 englisch für „Körbchen“, Bestandteil eines Büstenhalters
 schalenförmige Vertiefung in Steinen, siehe Cup-and-Ring-Markierung
 Dämpferform für Blechblasinstrumente, siehe Cup-Dämpfer
 Becher beim Geschicklichkeitssport Sport Stacking
 Pokalwettbewerb oder der Siegerpokal, siehe K.-o.-System

CUP steht für:
 Cambridge University Press, englischer Wissenschaftsverlag
 Cancer of Unknown Primary, siehe CUP-Syndrom
 Candidatura d’Unitat Popular, ein parteipolitischer Zusammenschluss in Katalonien
 China UnionPay, die einzige Kreditkartenorganisation in der Volksrepublik China
 Columbia University Press, Universitätsverlag in New York City
 Committee of Union and Progress, Partei der Jungtürken (1908–1918), siehe Komitee für Einheit und Fortschritt
 Kubanischer Peso, laut ISO-4217-Code

Siehe auch:

 Cups (Begriffsklärung)

Abkürzung